Jellyella är ett släkte av mossdjur. Jellyella ingår i familjen Membraniporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Jellyella